Dvoransko prvenstvo 1. HNL - sezone 2008./09. organizirano je od 6. do 11. siječnja u Zadru, u dvorani Krešimira Ćosića. Prvenstvo je osvojio Hajduk, koji je u finalu bio bolji od domaćina, Zadra. U utakmici za treće mjesto, Dinamo je svladao Zagreb nakon izvođenja jedanaesteraca. Najbolji strijelac prvenstva bio je Senijad Ibričić, nagrada za najboljeg igrača dodijeljena je Dragi Gabriću, a za najboljeg vratara Josipu Škoriću, dok je momčad Šibenika osvojila Fair-play trofej .

Prvi kvalifikacijski dio ( 6. i 8. siječnja / 7. i 9. siječnja )

Skupina A

Skupina B

Drugi kvalifikacijski dio (10. siječnja)

Finalni dio

Polufinale

Utakmica za 3. mjesto

Finale 

Izvor: Jutarnji.hr

Nagrade 
Trofej Fair-play: HNK Šibenik
Najbolji igrač prvenstva: Drago Gabrić, HNK Hajduk Split
Najbolji strijelac prvenstva: Senijad Ibričić, HNK Hajduk Split
Najbolji vratar prvenstva: Josip Škorić''', NK Zagreb

Vanjske poveznice
Službena stranica 

Dvoranska prvenstva 1. HNL